Соловей Дмитро Федорович (1888–1966) — історик, економіст і статистик, педагог і публіцист
 Соловей Дмитро Сергійович (1993) — український дзюдоїст, чемпіон Паралімпійських ігор 2012